Ginko ist
 eine alternative Schreibweise der Baumart Ginkgo
 japanisch für Bank; siehe zum Beispiel Nihon Ginko
 der Name eines Forschungsprojekts zur beruflichen Rehabilitation von Menschen mit kommunikativer Behinderung  an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg